Gollensdorf ist der Name folgender Orte:

 Gollensdorf (Zehrental), Ortsteil von Zehrental, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Gollensdorf (Gemeinde St. Valentin), Ortsteil von St. Valentin, Bezirk Amstetten, Niederösterreich